Sands se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Donald P.A. Sands
 Martin Jonathan Southgate Sands